est la formule brute de plusieurs isomères.

Amatoxine
 amaninamide, numéro CAS 
 γ-amanitine, numéro CAS